Пердомо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пердомо, Антонио (1943—2009) — кубинский волейбольный тренер.
 Пердомо, Лусиано (род. 1996) — аргентинский футболист, играющий на позиции полузащитника.

Составные фамилии 
 Бергер Пердомо, Оскар (род. 1946) — президент Гватемалы с 14 января 2004 до 14 января 2008.
 Де ла Пас Пердомо, Франк (род. 1975) — кубинский шахматист, гроссмейстер.
 Эрнандес Пердомо, Лукас (род. 1992) — уругвайский футболист, играющий на позиции защитника.